— ежемесячный японский журнал сёнен-манги, публикуется издательством Kodansha с 26 мая 2005 года. Целевой аудиторией журнала являются юноши в возрасте от 16 лет до 21 года.

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Ежемесячные журналы манги
Журналы сёнэн-манги
Журналы на японском языке